Obol – drobna moneta, w starożytnej Grecji równa 1/6 drachmy, w średniowieczu równa 1/2 denara (półdenar)
 Obol (Białoruś) – miasteczko na Białorusi w obwodzie witebskim 
 Obol (rzeka) – rzeka na Białorusi, dopływ Dźwiny